George Moore (1852–1933) ír író
 George Moore (1918) olimpiai ezüstérmes amerikai öttusázó